Lontrensi – abitanti di Lontra (Minas Gerais)
Lontrensi – abitanti di Lontras